Italienische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1985 ausgetragen.

Die Titelträger

Weblinks 
badmintoneurope.com
badmintonitalia.it

Mannschaft
Liste (Badminton)
Badminton Mannschaft
Erstveranstaltung 1985